Implant — это бельгийский индустриальный музыкальный проект Len Lemeire, начатый в 1992 году.

Биография 
Группа Implant выпустила свой дебютный EP Fun и дебютный альбом Soft flesh - hard steel в 1996 году, всего же выпущено 8 альбомов, 8 EP, множество ремиксов.

После того как Анна Кларк услышала ремикс Лена Sleeper in Metropolis, Implant стала для Анны Кларк live-электро группой, с которой она активно сотрудничала.

После того как Jean-Luc de Meyer (Front 242) послушал треки группы Implant, он не только послужил вокалом, но и создал совместный с Len Lemeire проект 32CRASH. Также Len Lemeire использовал вокалы таких групп как: Psy'Aviah, Plastic Noise Experience, Angelspit.

В 2002 году группа подписала контракт с бельгийским лейблом Alfa Matrix и выпустила четвёртый альбом Planet Euphoria. Сама группа Implant сделала многочисленные ремиксы для таких групп, как: Zombie Girl, Ayria, I:Scintilla, Hungry Lucy, Glis, Seize и Noisuf-X и другие.

В 2009 году Implant выпускают восьмой альбом Implantology, вышедший в двух вариантах: обычном и делюксовом, с бонусным альбомом The Surgical Files и специальным оформлением.

Дискография

Альбомы 
 1996 Soft Flesh - Hard Steel
 2000 Kmputor
 2001 Unidentified Flying Frequencies
 2002 Planet Euphoria
 2003 Horseback Riding Through Bassfields
 2005 Self-Inflicted
 2006 Audio Blender
 2009 Implantology

EP 
 1996 Fun
 1997 BrainFX
 2001 Square Matrix 2
 2002 Uturn 2: An Exploration In Techno
 2004 We Are Doing Fine / Too Many Puppies
 2005 You Can Watch / My Gun
 2006 Fading Away (feat. Anne Clark)
 2009 Violence

Ремиксы 

 Agonoize : Paranoid Destruction
 Agonized By Love : Cover My World
 Agonized By Love : Sweet November
 Aiboforcen : Lobotomie Matricielle
 Aïboforcen : Not Unique
 Aïboforcen : Psychosomatic Complaints
 Al-K-Line : This is not a fairy tale
 Ammo : The Sniper Syndrome
 Analogue Brain : Heart Of Steel
 Anders Manga : Solitary Heaven
 Angelspit : Skinny little bitch
 Anne Clark : Sleeper In Metropolis
 Apoptygma Berzerk : You keep me from breaking appart
 Arian 1 - Stand up
 Armageddon dildos : Treurige Nation
 Ayria : My revenge on the world
 Ayria : Sapphire
 Bak XIII : the 80's are back
 Bak XIII : Dead Again
 Beta : Vengence
 Blank : Overhead
 Buzz : serenade pour un renegard
 Buzz : Danser
 Collide : Tempted
 Corporate Soldiers : Adapt Adjust
 Diffuzion : No fear
 Dunkelwerk : Bastard
 Dunkelwerk : 6ste armee
 Empusae : Oorlog
 Epsilon Minus : Antigravity
 Fiction 8 : Set You Free
 Foochow : Indifference
 Glis : Discontent
 Glis : No Pulse
 Helalyne flowers : erace generation
 Hexedene : Digital Angel
 Human Decay : Anti Faith
 Hungry Lucy : Fearfull
 Hungry Lucy : You Are
 I:Scintilla : Havester
 Icon Of Coil : Love As Blood
 Inertia : Blank Stare
 In Strict Confidence : Engelstaub
 Interlace : Equus
 Inure : shedding skin
 Isis signum : heartbreaker
 KiEw : Odessa
 Krystal System : I love my chains
 Krystal System : Demain n'existe pas
 Lethargy : Future time
 Lights of euphoria : Fading Moments
 Neikka RPM : Demon Breeder
 Neikka RPM : Here Is Your Revolution
 Mind:State : Bloodlines
 Mlada fronta : High Tention
 Mortiis : Twist The Knife
 Mnemonic : Humiliation
 Mnemonic : Humilation (tragic mix)
 Mnemonic : Labyrinth
 Mnemonic : Nathot
 Negative format : Static
 Neon electronics : Nice and Sexy
 Neon Electronics : Shadow Player
 Noisuf-X : Tinitus
 Plastic Noise Experience : Cleanhead
 Plastic Noise Experience : Machinen
 Psy'Aviah - In Silence
 Psyche : Sanctuary
 Razed in Black :Future unknown
 Razed in black : When Will I Wake
 Regenerator : Organism
 Seize : The Other Side
 Seize : Unbreakable
 Sero.overdose : Ever
 Skoyz : Distorted Dreams
 Solitary experiments : Watching Over You
 Spies : Instead Of ...
 Star Industry : Last Crusade
 Suicide Commando : Face Of Death
 Syriam : Vega Velocity
 The Cristaline Effect : Uncertenty
 The Cristaline Effect : When The World Ends
 The Neon Judgement : Factory Walk
 The Neon Judgement : The papers
 Unter Null : Sick Fuck
 Unter Null : Your Nightmare
 Virtual><Embrace : Must I Go
 XP8 : Muv Your Dolly
 Zombie Girl : We Are The Ones

Сборники 

 Advanced Electronics Vol 4
 Black planet
 Celtic circle sampler IV
 Cold Hands seduction Vol 26
 Cold Hands seduction Vol 46
 Cold Hands seduction Vol 61
 Cold Hands seduction Vol 63 cd2
 Cryonica tanz V2
 Cryonica tanz V5
 Cyberl@b 1
 Cyberl@b 2
 Cyberl@b 3
 Cyberl@b 4
 Cyberl@b 5
 Electrauma vol 3
 Electro club attack shot 5
 Electronic manifesto II
 Elegy sampler 13
 Endzeit Bunkertrack - Act I
 Endzeit Bunkertrack - Act II
 Endzeit Bunkertrack - Act III
 Euphoria
 Experience (psy harmonics vol 5)
 Extreme Sündenfall 4
 Fuck the mainstraim Vol I
 Futronic structures vol 2
 Gothic compilation part XXXIII
 Inter Breeding II - Industrial Mutation
 Interbreeding V : Terrorland
 Interbreeding VII
 Interbreeding X
 Je M'en Fish sampler 05
 Kaliedoscope issue 15
 Machines against hunger
 Matri-X-trax 03
 Matri-X-trax 04
 Neues elektro blut 01
 New violent breed V2
 Re:connected [1.0]
 Re:connected [2.0]
 Re:connected [3.0]
 Sonic Seducer M'era Luna sampler - The Creature
 Sounds From The Matrix 001
 Sounds From The Matrix 002
 Sounds From The Matrix 003
 Sounds From The Matrix 004
 Sounds From The Matrix 007
 Sounds From The Matrix 008
 Sound-line Vol 2
 Sound line vol 5
 State of synthpop
 Synthphony Remixed Vol 4
 The Dark Entries Into The Matrix
 Transmission 01/97
 Tribute to Depech Mode
 Venusa XX
 Vertigo 4/96
 Zombi commands from hell

Клипы 
 2001 — Implant — We Are Doing Fine
 2006 — Implant — The Creature (featuring Jean-Luc de Meyer of Front 242)
 2009 — Implant — Implantology Promotional video trailer

Интересные факты 
 При создании клипа The Creature использовалась занятная мультипликация, клип выдержан в чёрно-белых тонах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Implant
 Официальный лейбл Alfa Matrix
 Официальный myspace группы Implant
 
 Implant на discogs.com
 Implant на lastfm.ru

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Бельгии
Индастриал-группы Бельгии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году